La salade niçoise est une spécialité culinaire de la région de Nice à base de crudités, d'œufs durs, d'anchois et d'huile d'olive.
 Salade niçoise est une nouvelle russe d'Édouard Limonov (1986).
 Salade niçoise est un album de bande dessinée française d'Edmond Baudoin (1999).

Homonymie de titre